

Шарап — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Шарап — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область